Glockenkurve bezeichnet eine Kurvenform:
 als Gaußverteilung der Wahrscheinlichkeitsdichte, siehe Normalverteilung
 als Präsenzfilter oder Absenzfilter, siehe Equalizer

Siehe auch:

 Glocke (Begriffsklärung)